La Coupe du Kazakhstan de football est une compétition annuelle de football disputée entre clubs kazakhs.

Cette compétition a été créée en 1992.

Histoire 

Avant 1992, il existait une compétition opposant les clubs kazakhs non intégrés dans le système soviétique.

Palmarès

Bilan par club

Notes et références

Liens externes 
  RSSSF

Coupe
Kazakhstan
Kazakhstan Coupe